Набиев, Рашад Наби оглы (; ) — министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Биография 
Рашад Набиев родился 26 августа 1977 года в Баку.

Образование 
В 1994 поступил в Академию государственного управления при Президенте Азербайджана по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2000-2002 годах получал магистерское экономическое образование в Университете Северной Каролины (США). В 2006 году окончил «Программу государственного финансового управления для высокопоставленных должностных лиц» в школе управления Кеннеди Гарвардского университета.

Карьера 
В 1997-2000 годах служил в Центре информационных ресурсов и технологий, а затем в отделе внешних связей аппарата Президента Азербайджанской Республики.

В 2002-2004 годах работал в Департаменте рыночных операций Центрального банка. 

С 2002 года по распоряжению является членом Тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики.

В 2004-2011 годах был начальником отдела финансового, экономического и учётного анализа Министерства связи и информационных технологий. 

24 января 2011 года был назначен председателем ОАО «Азеркосмос». 26 января 2021 года был освобожден от должности. Другим распоряжением президента был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. В октябре 2021 года министерство было переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта.

Ордена, медали, премии 
 медаль "Терегги" — 06 февраля 2014 года

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

См. также 
 Гулузаде, Рамин Намиг оглы

Примечания 

Министры Азербайджана
Выпускники Восточно-Каролинского университета